McIntyre Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 McIntyre Island (ö i Antarktis, lat -67,37, long 49,08), 
 McIntyre Island (ö i Antarktis, lat -66,23, long 110,57), 

Robotskapade Antarktisförgreningar